Gutach im Breisgau – comune del circondario di Emmendingen (Baden-Württemberg)
 Gutach (Schwarzwaldbahn) – comune del circondario rurale Ortenaukreis (Baden-Württemberg)